Île Noire peut faire référence à :
 l’île Noire, un îlot rocheux dans la baie de Morlaix au nord-ouest de la Bretagne et sur lequel se trouve le phare de l'île Noire ;
 l’île Noire, une île des îles Kerguelen dans l'océan Indien ;
 l’île Noire, une des petites îles des îles Calamian aux Philippines ;
 L'Île Noire, septième album de la série de bande dessinée Les Aventures de Tintin de Hergé.

Le toponyme « île Noire » se dit Black Island en anglais, on retrouve ce nom sous sa graphie anglaise dans :
 l’île Black, une île de l'Antarctique ;
 Black Isle, une péninsule en Écosse.

Voir aussi 
 Île Noir, une île du Chili

Noire